Національний телеком-оператор Vega — один із найбільших представників українського фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до мережі Інтернет та передачі даних. Vega входить до групи Vodafone.

Сьогодні Vega обслуговує близько 440 000 абонентів телефонії та більш ніж 156 000 користувачів послуги доступу до мережі Інтернет.

Оперативний менеджмент телекомунікаційної групи Vega здійснює компанія ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

Історія 
Історія телекомунікаційної групи Vega починається у 1994 році, коли були засновані найбільші компанії, що пізніше увійшли до групи — «Фарлеп» в Одесі та «Оптима Телеком» у Дніпропетровську. Обидві компанії представляли інноваційну для того часу технологію — цифрову телефонію, і з часом завоювали позиції найбільших альтернативних (недержавних) телекомунікаційних операторів у своїх регіонах.

До 2005 року «Фарлеп Інвест Холдинг» поєднував у собі такі активи:
 Третій за величиною український альтернативний оператор «Фарлеп» (обслуговування 150 000 абонентів);
 Оператор міжнародного зв'язку Ucomline;
 Виробник телекомунікаційного устаткування Farlep 2000.

Компанія «Оптима Телеком» до 2005 року мала понад 300 000 абонентів у 13 містах України.

У 2005 році компанії «Фарлеп Інвест Холдинг» і «Оптима Телеком» придбала фінансово-промислова група Сістем Кепітал Менеджмент, використовуючи для консолідації активів холдинг «Фарлеп-Оптима».

З 2005 по 2008 рр. група СКМ придбала й об'єднала низку активів, включаючи компанії «ЦСС», IP Telecom, «Матриця», «Вілком» і багато інших.

Vega з'явилася на ринку телекомунікацій України 15 жовтня 2008 року в результаті об'єднання телекомунікаційних груп «Фарлеп» і «Оптима Телеком», а також компаній «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матриця», «Вілком» і багатьох інших.

З початку 2019 до підпорядкування телеком-холдингу «Vega» увійшов онлайн-майданчик для перегляду серіалів, програм, фільмів та спортивних трансляцій «OLL.TV».

Керівництво 
З вересня 2021 року посаду Генерального директора телекомунікаційної групи Vega обіймає Сергій Скрипніков.

3 червня 2015 року по вересень 2021 року посаду Генерального директора телекомунікаційної групи Vega обіймав Мурат Чинар.

З жовтня 2013 року по червень 2014 року компанію ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яка здійснює оперативний менеджмент телекомунікаційної групи Vega, очолював Сергій Шульга.

Діяльність 
Телекомунікаційна група Vega — один із найбільших представників українського фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до мережі Інтернет та передачі даних.

Телекомунікаційна група Vega має повний набір ліцензій на надання послуг фіксованого зв'язку по всій території України: місцевої, міжміської та міжнародної телефонії, а також право здавати в оренду канали зв'язку.

Телекомунікаційна група Vega побудувала міжнародні точки переходу, включена до найбільших точок обміну трафіком у Європі (UA-IX, DTEL-IX, MSK-IX, DEC-IX, GLBX, AMSIX), а також підписала договори з 29 міжнародними і найбільшими національними операторами.

Ucomline — це бренд, під яким Телекомунікаційна група Vega працює на міжнародному оптовому ринку.

Ucomline використовує власні переходи в магістральні мережі Польщі та Росії, а також міжнародні маршрути через Угорщину та Словаччину в напрямку міжнародних точок обміну трафіком. Міжнародні точки присутності, організовані у Франкфурті, Амстердамі, Варшаві та Москві, дають можливість працювати в партнерстві з провідними міжнародними операторами, серед яких British Telecom, Verizon, «Ростелеком», TTK, LANCK Telecom, WIS Telecom, Interoute, Belgacom, TATA Communications, iBasis, Exatel і Vimpelcom.

Покриття 
На сьогоднішній день Vega присутня у 159 населених пунктах 22 областей України.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт телекомунікаційної групи Vega 
 

Телекомунікаційні підприємства України
Інтернет-провайдери
Підприємства, засновані 1994
Систем кепітал менеджмент